Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзе () — община в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Кицбюэль. . Официальный код — 70417.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Каспар Меттлер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей общины () состоит из 13 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля